

Astronomia 
 Messier 10 – gromada kulista

Transport 
 Magistrala M10 – droga magistralna na Białorusi
 Autostrada M10 (Dania) – jedna z autostrad w Danii
 Droga magistralna M10 – droga magistralna w Rosji
 Droga międzynarodowa M10 (Ukraina) – droga magistralna na Ukrainie
 Autostrada M10 (Ukraina) – projektowana autostrada na Ukrainie
 Autostrada M10 – dawne oznaczenie (1959–2009) autostrady w Wielkiej Brytanii

Militaria 
 M10 Wolverine – amerykański niszczyciel czołgów
 Działko M10 – amerykańskie działko lotnicze
 Ingram M10 – pistolet maszynowy
 152 mm haubica wz. 1938 (M-10) – radziecka haubica